Wilhelminaweg (Appingedam)
 Wilhelminaweg (Maarssen)
 Wilhelminaweg (Woerden)